Lindvall, även skrivet Lindwall är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var foljande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Lindvall 4 057
 Lindwall 357
Tillsammans blir detta 4 414 personer.

Personer med efternamnet Lindvall eller Lindwall
 Adolph Lindvall (1780–1843), präst
 Annette Lindwall, pop- och dancesångerska 
 August Lindvall (1862–1935), arkitekt i Malmö
 Axel Lindvall (politiker) (1852–1931), lantbrukare och politiker

 Barbro Lindvall-Liljander (1932–2018), skulptör
 Bengt Lindwall (1933–2014), präst och barnboksförfattare
 Birgit Lindvall (1917–1972), konstnär
 Bo Lindwall (född 1953), släktforskare och författare
 Bo Lindwall (konsthistoriker) (1915–1993), konsthistoriker och författare
 Bosse Lindwall (född 1951), journalist

 Carl Lindvall (1868–1943), svenskamerikansk präst
 Carl August Lindvall (1829–1918), skeppsbyggare
 Christina Lindvall-Nordin (född 1940), författare och frilansjournalist
 Claes Leo Lindwall (född 1946), journalist, skribent och webbdesigner

 Gudrun Lindvall (född 1948), politiker, miljöpartist
 Gunnar Lindvall (1896–1960), tecknare  och illustratör
 Gustaf Lindwall, flera personer
 Gustaf Lindwall (jurist) (1877–1965), häradshövding
 Gustaf Lindwall (författare) (1885–1959), lärare och författare
 Gustaf Lindvall (född 1991), ishockeymålvakt
 Gösta Lindwall (född 1962), illustratör och serieskapare

 Harald Lindvall (1897–1984), kommunalpolitiker i Malmö, socialdemokrat
 Henrik Lindvall (1899–1965), jurist

 Johan T. Lindwall (född 1971),journalist och författare
 Jöran Lindvall (född 1939), arkitekt* Karin Lindvall (född 1953), kulturhistoriker och museichef

 Larry Lindvall (född 1966), thai- och kickboxare
 Lars Lindvall (1935–2019), språkvetare och professor

 Olle Lindvall (född 1946),läkare, professor i neurologi
 Otto Lindwall (1876–1943), kompositör och militärmusiker

 Paul Lindvall (född 1963), kommunalpolitiker i Linköping, moderat
 Per Lindvall (född 1959), trumslagare

 Rasmus Lindvall (född 1967), kompositör och sångtextförfattare

 Sven Lindvall (född 1964), basist
 Sven Lindwall (1901–1992), präst

 Tore Lindwall (1900–1980), skådespelare

 Wilhelm Lindwall (1859–1931), skolman
 Wilhelm Lindvall (1924–2005), målare och tecknare

Släkten Lindvall från Lenhovda
En släkt med namnet Lindvall härstammar från Lenhovda (tidigare Lindhofda), Kronobergs län. Till stamfader räknas Johan Nilsson Smed född 1724 vars söner och NSE ättlingar tog sig namnet Lindvall. Dennes sonsons son, godsägaren och riksdagsmannen Axel Lindvall (politiker) (1852–1931), var vid sekelskiftet 1900 en betydande politiker och affärsman i Karlskrona och Blekinge.

Källor

Svenska efternamn
Svenska släkter